Gruni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gruni (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Gruni (Timiș), Dorf im Kreis Timiș

siehe auch:
 Gruny